El Ministeri d'Educació i Formació Professional és un dels departaments ministerials en els quals s'organitza l'Administració General de l'Estat d'Espanya, el titular del qual és la ministra d'Educació i Formació Professional.

El departament va ser creat el 2018 durant el mandat de Pedro Sánchez a la presidència del Govern d'Espanya per substituir el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

L'actual titular és María Isabel Celaá Diéguez.

Funcions 
Correspon al Ministeri d'Educació i Formació Professional la proposta i execució de la política del Govern d'Espanya en matèria educativa i de formació professional.

Estructura 
El departament disposa del següent òrgan superior:

 Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional

Llista de ministres 
Article principal: Llista de ministres d'educació d'Espanya

Cronologia 
 Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts (1900-37)
 Ministeri d'Instrucció Pública i Sanitat (Govern de la República, 1937-38)
 Ministeri d'Educació Nacional (Junta de Defensa Nacional, 1938-39)
 Ministeri d'Educació Nacional (1939-1966)
 Ministeri d'Educació i Ciència (1966-1976)
 Ministeri d'Educació (1976-78)
 Ministeri d'Educació i Ciència (1978-81)
 Ministeri d'Educació i Universitats (1981)
 Ministeri d'Educació i Ciència (1981-1996)
 Ministeri d'Educació i Cultura (1996-2000)
 Ministeri d'Educació, Cultura i Esports (2000-04)
 Ministeri d'Educació i Ciència (2004-08)
 Ministeri d'Educació, Política Social i Esports (2008-09)
 Ministeri d'Educació (2009-11)
 Ministeri d'Educació, Cultura i Esports (2011-18)
 Ministeri d'Educació i Formació Professional (des de 2018)

Vegeu també 
 Govern d'Espanya
 Admininstració General de l'Estat

Enllaços externs 
 Web del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Referències 

Educació i Formació Professional